De Griekse oergoden zijn in de Griekse mythologie de godheden die de basis vormden voor de wereld zoals de Grieken die kenden. De oude Grieken hadden verschillende ideeën over het ontstaan van de wereld.

 Volgens Homerus waren Oceanus en Tethys de ouders van alle goden.
 In werken die werden toegeschreven aan Orpheus stond Nyx aan het begin van alles, soms ook Protogonos (Phanes; zie Orfisme (religie)).
 De lyrische dichter Alcman zette de water-nimf Thetis aan het begin van de wereld. Deze godin creëerde vervolgens poros (πόρος, 'pad'), tekmor (τέκμωρ, 'teken') en skotos (σκότος, 'duisternis').
 Hesiodos ging ervan uit dat Chaos het begin van de (goden)wereld was en vervolgens Gaia, Tartaros, Eros, Erebos, Pontus, Ourea, Chronos, Nyx en uiteindelijk Aether voortbracht.
 In Plato's Timaeus schiep een Demiurg de wereld.

Stamboom 
Vaak wordt deze stamboom van de Griekse oergoden gebruikt:

 Chaos is de oermassa, van waaruit al het andere voortkwam
 Gaia is de aarde
 Tartaros is de onderwereld
 Eros is de liefde
 Nyx is de nacht
 Erebos is het duister
 Ouranus is de hemel
 Ourea is het gebergte
 Pontus is de zee
 Aether is de atmosfeer
 Hemera is de dag